Het ATP-toernooi van Tokio 1998 (met de officiële naam Japan Open 1998) werd van 13 tot en met 19 april 1998 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1998
Tokio